

Patronymie
 Chris Dittmar (1964- ) est un joueur australien de squash.
 Kurt Dittmar (1891-1959) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 William Dittmar (1859-1951) est un chimiste allemand.